Folioceros är ett släkte av skidmossor. Folioceros ingår i familjen skidmossor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skidmossor
Folioceros